Ariel, férfikeresztnév
Földrajz
 Ariel, város Izraelben
 Ariel, település az USA Washington államában
 Ariel, az Uránusz egyik holdja
Zene
 Ariel, ausztrál együttes
 Ariel, orosz együttes
 Ariel, Dean Friedman-dal
Egyéb
 Ariel, családnév
 Ariel, film
 Ariel, vers
 Ariel, hajó
 Ariel, A kis hableány-filmek szereplője